Clinton County kan henvise til:
 Clinton County, New York
 Clinton County, Ohio
 Clinton County, Illinois
 Clinton County, Indiana
 Clinton County, Iowa
 Clinton County, Kentucky
 Clinton County, Michigan
 Clinton County, Missouri
 Clinton County, Pennsylvania

Se også 
 Clinton County Courthouse (flertydig)